Termenul „Frazier” se poate referi la:

Nume de persoane
Joe Frazier, boxer american
Denumiri geografice
Frazier Island, Canada

Vezi și 
Frasier (dezambiguizare)
Frazer (dezambiguizare)
Fraser (dezambiguizare)